KAK-regionen är en benämning på kommunerna i södra Västmanland, omfattande Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner som bildar Regionen Västra Mälardalen. Uttrycket KAK-regionen är gammalt och kommer från tidningarna Bärgslagsbladet och Arboga Tidning. KAK-regionen som samlande begrepp används av såväl myndigheter som organisationer och företag.

Referenser

Noter 

Västmanlands län
Köpings kommun
Arboga kommun
Kungsörs kommun
Informella regioner i Sverige